Das Fraueneinzel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wurde vom 23. September bis 1. Oktober im Seoul National University Gymnasium ausgetragen.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Finalrunde

Weblinks 
 

Einzel Frauen